Genotyper (TM) est un logiciel en option permettant d'analyser les données de gene scan issues du séquenceur de gène Abi prism 310.

Notes et références 

Logiciel de biologie moléculaire